Duch – debiutancki solowy album studyjny Bartka Grzanka, wydany 16 października 2015 przez MJM Music PL. Nagrany został w stylistyce akustycznego, dojrzałego popu z elementami bluesa, soft rocka oraz country. W jednym z utworów ("Czort") zaśpiewała Monika Kuszyńska. Kompozycje i większość tekstów na płycie utworzył Grzanek. Album zadebiutował na 12. pozycji zestawienia OLiS.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015